Шишманов — болгарське прізвище.

Відомі носії:
 Іван Шишманов — болгарський літературознавець й етнограф
 Дмитро Шишманов — болгарський політик та дипломат

Болгарські прізвища